Рос има више значења:
 Рос
 Округ Рос (Охајо)
 Рос (Калифорнија)
 Рос (Тексас)
 Рос (Северна Дакота)
 Рос (Порденоне)
 Рос (Сондрио)